Kraft – nazwisko

 Adam Kraft (ok. 1455–1509) – niemiecki rzeźbiarz i architekt
 Antonín Kraft (1749–1820) – czeski kompozytor i wiolonczelista
 Erika Kraft (ur. 1931) – niemiecka łyżwiarka figurowa
 Hannelore Kraft (ur. 1961) – niemiecka polityk, premier Nadrenii Północnej-Westfalii
 Ivonne Kraft (ur. 1970) – niemiecka kolarka górska
 Jurij Kraft (ur. 1964) – ukraiński piłkarz i trener
 Karen Kraft (ur. 1969) – amerykańska wioślarka, medalistka olimpijska
 Maja Kraft (ur. 1983) – polska piosenkarka
 Mikuláš Kraft (1778–1853) – czeski kompozytor i wiolonczelista
 Randy Kraft (ur. 1945) – amerykański seryjny morderca
 Stefan Kraft (ur. 1993) – austriacki skoczek narciarski
 Thomas Kraft (ur. 1988) – niemiecki piłkarz
 Waldemar Kraft (1898–1977) – członek SS, polityk
 Walter Kraft (1905–1977) – niemiecki kompozytor i organista

Inne znaczenia
 (3712) Kraft – planetoida
 Kraft Grodno – nieistniejący klub piłkarski
 Kurtis Kraft – amerykańska firma projektująca i konstruująca samochody wyścigowe
 Kurtis Kraft 500J – samochód wyścigowy
 Kurtis Kraft Midget – samochód wyścigowy
 Kraft Foods Group (Kraft Foods) – producent artykułów spożywczych
 Papier typu kraft – papier siarczanowy
 Skellefteå Kraft Arena – kryte lodowisko w Szwecji
 Kraft – album studyjny niemieckiego zespołu Glashaus
 Kraft – marka polskich ciągników rolniczych